

Села:
 Стайки — Вітебська область, Оршанський район
 Стайки — Вітебська область, Верхньодвінський район, Волинецька сільська рада
 Стайки — Вітебська область, Вітебський район
 Стайки — Мінська область, Борисовський район
 Стайки — Мінська область, Вілейський район
 Стайки — Мінська область, Логойський район, Камінська сільська рада
 Стайки — Мінська область, Логойський район, Янушковицька сільська рада

 Стайки — колишнє село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Шайтеровська сільська рада

Села:
 Стайки — Полтавська область, Хорольський район
 Стайки — Київська область, Кагарлицький район

Інше 
Гора:
 Стайки — гора в масиві Чорногора (Українські Карпати)

Природоохоронні території:
 Стайки — заповідне урочище, Івано-Франківська область
 Стайки — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область

Див. також 
 Стайківська волость